Pachagnathus — рід птерозаврів родини Raeticodactylidae, що існував у пізньому тріасі.

Історія відкриття 
Викопні рештки птерозавра знайдені у 2012—2014 роках у відкладеннях формації Кебрада-дель-Барро у департаменті Каусете провінції Сан-Хуан на заході Аргентини у ході розкопок, що організовані Музеєм природознавства Національного університету Сан-Хуана. Виявлено фрагмент нижньої щелепи із зубами.

Родова назва Pachagnathus походить від аймарського слова Pacha — «земля» та грецького gnathos — «щелепа», тобто назва перекладається як «земляна щелепа». Видова назва дана на честь Беніто Леєса, жителя міста Бальде-де-Леєс, який першим знайшов скам'янілості і показав їх команді дослідників.

Філогенія

Примітки 

Птерозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022